al-Hilal () bedeutet übersetzt „die Mondsichel“. Es ist der Name zahlreicher Fußballvereine in der arabischen Welt:

 al-Hilal SC (Bengasi) – Libyen
 Al-Hilal (Saudi-Arabien) – Saudi-Arabien
 al-Hilal Khartum – Sudan
 al-Hilal Port Sudan – Sudan
 al-Hilal al-Hudaida – Jemen

Zudem trägt eine 1892 gegründete ägyptische Zeitschrift diesen Namen:

 al-Hilāl (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Hilal